Чемпионат Европы по трековому велоспорту для юниоров и гонщиков до 23 лет проходил в польском Прушкуве с 3 по 7 сентября 2008 года. Это был ежегодный чемпионат Европы по велоспорту на треке для гонщиков до 23 лет. Также были проведены соревнования элитного уровня в дисциплине «омниум» среди женщин. Чемпионат Европы по омниуму среди мужчин прошёл 18 октября 2008 года в Алкмаре (Нидерланды).

Страны-участники 
  
  
  
  
Список неполный

Краткое описание медалей

Открытый чемпионат 
Открытые соревнования проводились только в дисциплине омниум.

Омниум спринт

До 23 лет

Юниоры

Таблица медалей

См. также

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
  Официальный сайт соревнований
  Результаты соревнований
  Публикация результатов

2008 год в велоспорте
Чемпионаты Европы в Польше
Спорт в Польше в 2008 году
Чемпионат Европы по трековому велоспорту